Melrose Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Melrose Historic District (Florida), ID-Nr. 89002305
 Melrose Historic District (Iowa), ID-Nr. 04001321